Okraj Pazardžik () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 275.548 prebivalcev na 4.457 km² površine. Glavno mesto okraja je Pazardžik.

Upravna delitev 
Okraj Pazardžik je razdeljen na 11 občin.

Mesta 
Batak, Belovo, Bracigovo, Kostandovo, Pazardžik, Panagjurište, Peštera, Rakitovo, Sarnica, Septemvri, Strelča, Velingrad, Vetren

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 Spletni portal 

Upravna delitev Bolgarije